Puchar Świata w bobslejach 2007/2008 rozpoczął się 30 listopada w Calgary, a zakończył 10 lutego 2008 w Winterbergu. Najważniejszą imprezą sezonu były mistrzostwa świata w Altenbergu.

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja 
Międzynarodowa Federacja Bobsleja i Toboganu FIBT, organizator Puchar Świata w bobslejach, sumuje punkty uzyskane we wszystkich swoich zawodach niezależnie od rangi. Oddzielny ranking nie jest prowadzony.

Dwójka mężczyzn 
Na podstawie:

czwórki mężczyzn 
Na podstawie:

Dwójki kobiet

Przypisy 

2007 w bobslejach
2008 w bobslejach
Puchar Świata w bobslejach